Любач — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Любач — деревня в Березинском районе Минской области.

Россия 
 Любач — посёлок в Медвенском районе Курской области.
 Любач — деревня в Шимском районе Новгородской области.